Barton Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barton Peak (Kalifornien)
 Barton Peak (Utah)